Le mot anglo-américain peut désigner :
 l'anglais américain, la forme de la langue anglaise telle que parlée aux États-Unis ;
 un américain ayant des origines anglaises ;
 anglo-saxon.